Het ATP-toernooi van Tokio 2014 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014) werd van 29 september tot en met 5 oktober 2014 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Het enkelspel werd gewonnen door Kei Nishikori. Hij versloeg in de finale Milos Raonic met 7-6(5) 4-6 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Pierre-Hugues Herbert en Michał Przysiężny. Zij versloegen in de finale Ivan Dodig en Marcelo Melo met 6-3, 6-7(3) en [10-5].

Het toernooi van 2014 trok 85.286 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2014
Tokio